Franciaország
Montcel, település Puy-de-Dôme megyében
Montcel, település Savoie megyében